Friedrich Rückert (pjesnik) (1788. – 1866.), njemački pjesnik, prevoditelj i predavač orijentalnih jezikâ
Friedrich Rückert (hokej na travi) (1920.), austrijski hokejaš, sudionik OI